Nádasdy János, idősebb, (1907–1989) festőművész
 Nádasdy János, ifjabb,  (1939) festőművész